CSKA Kijów – ukraiński klub piłkarski
 CSKA Moskwa
 CSKA Moskwa (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 CSKA Moskwa (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy
 CSKA Moskwa (koszykówka) – rosyjski klub koszykarski
 CSKA Moskwa (piłka siatkowa) – rosyjski klub siatkarski
 CSKA Sofia – bułgarski klub piłkarski